Palác Věžníků může být:

Palác Věžníků (Hybernská) – palác v ulici Hybernské na Novém Městě v Praze
Palác Věžníků (Thunovská) – palác v ulici Thunovské na Malé Straně v Praze